Porcile ima više značenja:
 Porcile, Arezzo
 Porcile, Genoa
 Porcile, Potenza